Elena Volkova peut désigner :
 Elena Volkova (1915-2013), peintre russe ;
 Elena Volkova (née en 1960), joueuse soviétique de volley-ball ;
 Elena Volkova (née en 1968), nageuse soviétique ;
 Elena Volkova (née en 1983), joueuse russe de basket-ball.